Сульберг () — имя собственное; распространено в виде фамилий:
 Сульберг, Петтер (род. 1974) — норвежский раллийный автогонщик.
 Сульберг, Эрна (род. 1961) — норвежский государственный и политический деятель.
 Хаттестад, Трине (урожд. Эльза Катрин Сульберг, ; род. 1966) — норвежская спортсменка, метательница копья.

См. также